Björketjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björketjärnen, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun, 
Lilla Björketjärnen, sjö i Partille kommun,  (0,6 ha)
Stora Björketjärnen, sjö i Göteborgs kommun,  (1,4 ha)
Björketjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (62 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn